Фридрих Генрих:

 Фридрих Генрих Альбрехт (1809, Кёнигсберг, Пруссия—14 октября 1872, Берлин, Пруссия) — принц Прусский.
 Фридрих Генрих Бранденбург-Шведтский (1709—1788) — принц Прусский, маркграф Бранденбург-Шведтский.
 Фридрих Генрих Саксен-Цайц-Пегау-Нойштадтский (1668—1713) — единственный герцог Саксен-Цайц-Пегау-Нойштадтский с 1699 года.